Spiniphora är ett släkte av tvåvingar. Spiniphora ingår i familjen puckelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Puckelflugor
Spiniphora